

Вронкі — місто в Шамотульському повіті Великопольського воєводства
 Вронкі — гміна в Шамотульському повіті Великопольського воєводства
 Вронкі — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства